Francuz – film del 2004 diretto da Vera Storoževa

Francuz – film del 2019 diretto da Andrej Sergeevič Smirnov